Brian Goorjian (1983), ex cestista e allenatore di pallacanestro statunitense naturalizzato australiano;
Michael A. Goorjian (1971), attore e regista statunitense.